Гольцендорф () — немецкая фамилия. 

Известные носители:

 Гольцендорф, Карл Фридрих (1764—1828) — прусский военачальник, генерал-лейтенант.
 Гольцендорф, Франц (1829—1889) — криминалист и публицист, был профессором в Берлине и Мюнхене.

См. также 
 Хольцендорф